El Libro Azul se puede referir a los siguientes documentos o proyectos:

 El Proyecto Libro Azul, un proyecto llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 1950 y 1960 para investigar y evaluar los riesgos presentados por el fenómeno OVNI.
 El Libro Azul, un documento investigativo preparado por el Imperio británico y publicado en 1918 sobre el genocidio herero y namaqua.
Libro Azul de Wisconsin, publicación bienal del Buró de Referencia Legislativa de Wisconsin.
 Libro Azul de Bolivia, un documento del gobierno boliviano para explicar la demanda marítima boliviana.
 El Libro Azul, conocido también como el Libro Grande o Texto Básico de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos.